Szlichtyngowa – miasto w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim
 Szlichtyngowa – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim
 Szlichtyngowa – dawna gromada
 Szlichtyngowa – stacja kolejowa w Szlichtyngowej, w województwie lubuskim